Ван Хойдонк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Хойдонк, Натан (род. 1995) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Ван Хойдонк, Пьер (род. 1969) — нидерландский футболист, нападающий.
 Ван Хойдонк, Сидни (род. 2000) — нидерландский футболист, нападающий.
 Ван Хойдонк, Эдвиг (род. 1966) — бельгийский шоссейный велогонщик.